Oleg Aleksandrovič Zajcev (), ruski hokejist, * 4. avgust 1939, Moskva, Rusija, † 1. marec 1993, Rusija.

Zajcev je v sovjetski ligi igral za kluba Krila Sovjetov in CSKA Moskva, skupno na 320-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 42 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in dveh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je prav tako osvojil dve zlati medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 73-ih tekmah, na kateri je dosegel enajst golov. Umrl je leta 1993 v starosti triinpetdesetih let let.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 60/61
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 62/63
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 63/64
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 64
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 41
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 33
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 98
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti CSKA Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki